Свила може да се односи на 
 Свила материјал, тканина
 Свила (роман) роман Алесандра Барика